Plusieurs gares ferroviaires portent le nom de Berchem :

Belgique 
 Gare de Berchem-Sainte-Agathe
 Gare d'Anvers-Berchem

Luxembourg 
 Gare de Berchem

Berchem